

Patronyme 

 Julio Riscal (1928-2008), acteur espagnol.

Toponyme 

 Estudiotel Alicante, Riscal, hôtel de la ville d'Alicante.

Entreprise 
 Marqués de Riscal, entreprise espagnole.

Titre de noblesse 

 Marquis de Riscal, titre de noblesse espagnol.

Homonymie de titre